

Черрі-Гроув Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Черрі-Гроув — переписна місцевість, штат Огайо
 Черрі-Гроув — переписна місцевість, штат Вашингтон